De Ruyter je slovo s vícero významy:

Příjmení 
 Michiel de Ruyter (1607–1676) – nizozemský admirál

Ostatní 
 Hr. Ms. De Ruyter (1880) – nechráněný křižník třídy Atjeh
 Hr. Ms. De Ruyter (1901) – obrněná loď třídy Koningin Regentes
 Hr. Ms. De Ruyter (1926) – torpédoborec třídy Admiralen, přejmenován na Hr. Ms. Van Ghent
 Hr. Ms. De Ruyter (1935) – nizozemský lehký křižník, jediný své třídy
 Hr. Ms. De Ruyter (C-801) – nizozemský lehký křižník třídy De Zeven Provinciën
 Hr. Ms. De Ruyter (F 802) – nizozemský torpédoborec třídy Tromp
 Hr. Ms. De Ruyter (F804) – nizozemská fregata třídy De Zeven Provinciën